Майлз Вуд (; род. 13 сентября 1995, Буффало) —  американский хоккеист, нападающий «Нью-Джерси Девилз» и сборной США по хоккею.

Карьера

Клубная 
На драфте НХЛ 2013 года был выбран в 4-м раунде под общим 100-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз». 8 апреля 2016 года подписал с «Нью-Джерси» трёхлетний контракт новичка. Дебютировал в НХЛ 9 апреля в матче с «Торонто Мейпл Лифс»; матч закончился победой «Девилз» со счётом 5:1. В новом сезоне, 29 ноября 2016 года в матче с «Виннипег Джетс» забросил свою первую шайбу в НХЛ, а «Девилз» выиграли матч со счётом 3:2.

12 ноября 2017 года в матче с «Чикаго Блэкхокс» оформил свой первый хет-трик в  НХЛ; «Девилз» выиграли матч со счётом 7:5.

22 сентября 2018 года подписал с клубом новый четырёхлетний контракт.

Международная 
В составе молодёжной сборной играл на МЧМ-2015, на котором американцы выбыли в 1/4 финала, проиграв со счётом 3:2 молодёжной сборной России. На турнире Вуд не заработал ни одного очка.

Играл за сборную США на ЧМ-2016; на турнире американцы остались без медалей, проиграв сборной России (7:2) в матче за бронзу.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты США
Хоккейные нападающие
Хоккейные левые нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной США по хоккею с шайбой
Игроки «Бостон Колледж Иглз»
Игроки «Олбани Девилз»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»